Miejscowości w USA:
 Ulen – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Ulen – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Ulen (ang. Ulen Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay

Inne:
 Ulen – wieś w Albanii